

Transfers

Aangetrokken

Vertrokken

Selectie

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB-beker

Wedstrijden

Nederlandse voetbalclub 2011/12
2012